Vanacampus är ett släkte av fiskar. Vanacampus ingår i familjen kantnålsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kantnålsfiskar
Vanacampus